Wuttig ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wuttig (1844–1929), deutscher evangelischer Pfarrer
 Heinz Oskar Wuttig (1907–1984), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 Hans Wuttig (1932–2021), deutscher Kunstmaler
 Holger Wuttig, deutscher Politiker, Fraktionsvorsitzender SPD Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf
 Johann Friedrich Christian Wuttig (1783–1850), deutscher Chemiker und Verwaltungswissenschaftler
 Matthias Wuttig (* 1960), deutscher Physiker